

Pessoas
Madame Lynch
Ray Lynch
Richard Irwin Lynch

Localidades
Lynch (Kentucky)
Lynch (Nebraska)

Música 
Lynch (banda)

Desambiguação